

Letteratura
Magnifica ossessione (Magnificent Obsession) – romanzo del 1929 di Lloyd C. Douglas

Cinema
Al di là delle tenebre (Magnificent Obsession) – film statunitense del 1935 diretto da John M. Stahl
Magnifica ossessione (Magnificent Obsession) – film statunitense del 1954 diretto da Douglas Sirk